Hokuto Nakamura (Nagasaki, 10 de julho de 1985) é um futebolista profissional japonês, defensor e meia, defende o Avispa Fukuoka.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Football Club Tokyo
Futebolistas do Avispa Fukuoka